Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Ara, listadas por luminosidade decrescente.

 Notas

Veja também 
 Listas de estrelas por constelação

Referências 
 
 
 
 
 
 
 Wagman, M., (2003). Lost Stars, The McDonald & Woodward Publishing Co., Blackburg, Virginia.

 
Ara